est une sorte de kami, une divinité du shintoïsme au Japon. Le mot toshigami est dérivé de deux kanjis, , l'année, et , la divinité, l'esprit. Les toshigami sont donc les divinités de l'année, arrivant au Nouvel An japonais et apportant avec eux l'année nouvelle. Ils peuvent également être assimilés aux ancêtres.

On trouve parmi eux des démons sévissant dans divers régions sous des noms différents :
  le long de la péninsule d'Oga, préfecture d'Akita ;
 Suneka à Yoshihama,  dans le nord de la préfecture d'Iwate, à l'est de celle d'Akita ;
 Mizukaburi de Yonekawa, préfecture de Miyagi ;
 Koshōgatsu de Yuza, préfecture de Yamagata ;
 Amamehagi dans la péninsule de Noto, préfecture d'Ishikawa ;
 Amabura-kosagi sur l'île de Shikoku ;
 Toshidon de l'île de Koshiki ;
 Paantou de l'île de Miyako.

Les toshigami sont une sorte de , des divinités rendant visite aux populations. Le rituel « raihō-shin, les visites de divinités masquées et costumées », a été ajouté par l'UNESCO à sa liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2018.

Références

Voir aussi

Lien externe 
 .

Divinité shinto